Questa pagina elenca le giocatrici convocate per il campionato europeo di calcio femminile a Germania Ovest 1989.

Selezionatore: Gero Bisanz

Selezionatore: Sergio Guenza

Selezionatore: Erling Hokstad

Selezionatore: Gunilla Paijkull

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1989
Campionato europeo di calcio femminile 1989